Август Вильгельм:

 Август Вильгельм, герцог Брауншвейг-Бевернский (1715—1781) — прусский генерал, кавалер ордена Чёрного орла, губернатор Штеттина, участник Семилетней войны.